El título The Scarecrow (en inglés ‘el espantapájaros’) corresponde a varias obras artísticas diferentes:
 The Scarecrow (1908), obra de teatro de Percy MacKaye basada en la historia corta de Nathaniel Hawthorne titulada Feathertop;
 The Scarecrow (1920), cortometraje mudo de Buster Keaton;
 The Scarecrow (1963), novela de Ronald Hugh Morrieson;
 «The Scarecrow» (1967), canción de Pink Floyd de su álbum debut The Piper at the Gates of Dawn;
 The Scarecrow (1982), película neozelandesa sobre un asesino en una pequeña población, adaptación de la novela de Ronald Hugh Morrieson;
 «The Scarecrow» (1996), historia corta de terror de R. L. Stine;
 The Scarecrow (2008), álbum de Tobias Sammet para Avantasia;
 The Scarecrow (2009), novela negra de Michael Connelly;
 The Scarecrow (2009), novela de Sean Williams; o
 «The Scarecrow», historia corta de ciencia ficción de Poul Anderson.